Jméno a příjmení Josef Čihák má více nositelů:

 Josef Čihák (fotbalista) – český fotbalista, hráč SK Viktoria Žižkov koncem 30. let 20. století
 Josef Čihák (kněz) – český římskokatolický kněz a královéhradecký kanovník (1912–2003)
Josef Čihák z Obděnic (kněz) – římskokatolický kněz, teolog a metropolitní kanovník u sv. Víta v Praze (1880–1960)
 Josef Čihák (monsignore) – český římskokatolický kněz, monsignore, pražský metropolitní kanovník a oběť komunistického režimu
 Josef Čihák (politik) – československý politik, poslanec za KSČ v 40. a 50. letech 20. století
 Josef Čihák (tenista) – český a československý tenista z 80. let 20. století a tenisový trenér
 Josef Čihák (výrobce heligonek) – předválečný výrobce heligonek z Mostu